Кипино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кипино — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Кипино — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Кипино — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Кипино — деревня в Любимском районе Ярославской области.